Martina Navrátilová e Pam Shriver erano le detentrici del titolo e hanno battuto in finale 6–3, 6–4 Kathy Jordan e Anne Smith.

Teste di serie

 Martina Navrátilová /  Pam Shriver (campionesse)
 Anne Hobbs /  Wendy Turnbull (secondo turno)
 Kathleen Horvath /  Virginia Ruzici (primo turno)
 Barbara Potter /  Sharon Walsh (semifinali)
 Rosalyn Fairbank /  Candy Reynolds (quarti di finale)
 Jo Durie /  Ann Kiyomura-Hayashi (semifinali)
 Kathy Jordan /  Anne Smith (finale)
 Claudia Kohde Kilsch /  Hana Mandlíková (quarti di finale)

 Andrea Leand /  Mary Lou Daniels (secondo turno) 
 Christiane Jolissaint /  Marcella Mesker (secondo turno) 
 Leslie Allen /  Anne White (terzo turno) 
 Mima Jaušovec /  Virginia Wade (terzo turno) 
 Barbara Jordan /  Elizabeth Sayers (secondo turno) 
 Bettina Bunge /  Eva Pfaff (primo turno) 
n/a 
 Zina Garrison /  Lori McNeil (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Torneo di Wimbledon 1984